Bemichi Airport är en flygplats i Guyana.   Den ligger i regionen Barima-Waini, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Georgetown. Bemichi Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bemichi Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Bemichi Airport.  Trakten runt Bemichi Airport är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. I omgivningarna runt Bemichi Airport växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Barima-Waini